Mikó István (1910–1978) egyesületi vezető, filmrendező
Mikó István (1929) vadászati szakíró
Mikó István (1950) színész, rendező, zeneszerző